Пиперево може да се отнася за:

 Пиперево, село в област Кюстендил, България;
 Пиперево, село в община Василево, Република Македония;
 Пиперово, село в община Щип, Република Македония.